Abdera (Griekenland), een Oud-Griekse stad;
 Avdira, huidige Griekse gemeente;
Abdera (geslacht), een kevergeslacht;
Abdera (Iberië), antieke stad op het Iberisch Schiereiland.